Maria Anna Józefa Habsburg (ur. 20 grudnia 1654 w Wiedniu, zm. 4 kwietnia 1689 tamże) – arcyksiężniczka austriacka, księżniczka Palatynatu-Neuburg.

Życiorys 
Córka cesarza rzymskiego Ferdynanda III i jego trzeciej żony Eleonory Gonzaga. Jej dziadkami byli Ferdynand II Habsburg i księżniczka bawarska Maria Anna Wittelsbach oraz Karol II Gonzaga i Maria Gonzaga. Jej przyrodnimi braćmi byli: Ferdynand IV Habsburg król Czech, Leopold I Habsburg cesarz rzymski. Jej siostrą była królowa Polski Eleonora Habsburżanka.

26 października 1678 roku wyszła za mąż za księcia Jana Wilhelma Wittelsbacha syna elektora Palatynatu Reńskiego Filipa Wilhelma Wittelsbach i Elżbiety Amalii Hessen-Darmstadt. Maria Anna urodziła dwóch chłopców w 1683 i 1686 roku, jednak obaj zmarli zaraz po narodzinach.

Zmarła w 1689 roku. Jej mąż rok później został elektorem Palatynatu Reńskiego, w 1691 roku ożenił się z Anna Marią Medycyjską.

Przypisy 
www.geneall.net

Habsburgowie
Urodzeni w 1654
Zmarli w 1689
Pochowani w kościele kapucynów w Wiedniu
Ludzie urodzeni w Wiedniu